Sommette-Eaucourt - uma comuna francesa na região administrativa da Picardia, no departamento de Aisne. 
Warlencourt-Eaucourt - uma comuna francesa na região administrativa de Nord-Pas-de-Calais, no departamento de Pas-de-Calais.
Eaucourt-sur-Somme - uma comuna francesa na região administrativa da Picardia, no departamento de Somme.
Desambiguação